Produktlinie bezeichnet:
 eine zusammenhängende Gruppe von Produkten eines Unternehmens
 Produktlinie (Software), mehrere individuelle Ausprägungen eines Softwareprodukts, die auf Basis einer gemeinsamen Plattform erstellt werden